Oppers ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Oppers (1920–2006), deutscher Bauingenieur und Stadtdirektor
 Rüdiger Oppers (* 1960), deutscher Chefredakteur